Batalla de Seattle (1856): intent dels nadius d'expulsar els forans de Seattle
 Manifestacions contra la cimera de l'OMC a Seattle: protestes antiglobalització de 1999
 Batalla a Seattle: pel·lícula de 2007 dirigida per Stuart Townsend